Löhn ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Löhn-Siegel (1830–1902), deutsche Frauenrechtlerin, Schriftstellerin und Königliche Hofschauspielerin
 Heinz Löhn (* 1934), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Johann Löhn (* 1936), deutscher Stiftungsvorsitzender
 Johannes Löhn (1926–2022), deutscher Bergingenieur und ehemaliger Politiker (LDPD)
 Lars Löhn (* 1971), deutscher Filmkomponist